De achttiende etappe van de Ronde van Frankrijk 2016 werd verreden op donderdag 21 juli 2016 van Sallanches naar Megève.

Parcours 
Het was een klimtijdrit van 17 km. Er werd geklommen van 566 meter hoogte tot de Côte des Chozeaux op 1219 meter. De finish lag niet op de top van de klim maar na een afdaling van 2,5 kilometer.

Verloop

Uitslagen

Klassementen

Nevenklassementen

Uitvallers
 Fabian Cancellara (niet gestart)
 Shane Archbold (niet gestart)

Externe link 
 Route van de 18e etappe op letour.fr

18
Ronde van Frankrijk 201618
Sport in Haute-Savoie